Eau Noire ou L'Eau Noire est un hydronyme qui peut désigner les cours d'eau suivant :
 l'Eau Noire, un cours d'eau de Belgique ;
 l'Eau Noire, un cours d'eau de Suisse, dans le canton de Vaud ;
 l'Eau Noire, un cours d'eau franco-suisse, partagé entre le département de la Haute-Savoie et le canton du Valais ;
 l'Eau Noire, cours d'eau français du département de la Haute-Savoie, affluent de la Dranse d'Abondance.

Voir aussi 
 
 , littéralement « Eau Noire » en anglais
 , littéralement « Eau Noire » en hindi
 , littéralement « Eau Noire »
 
 
 Zwarte Water, littéralement « Eau Noire » en néerlandais, un cours d'eau des Pays-Bas
 , littéralement « Lac noir » en néerlandais
 Il y a aussi un ancien Polder noir, aujourd'hui réserve naturelle de Flandre zélandaise, à mi-chemin entre le Zwin et l'embouchure de l'Escaut occidental.